Кустана́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа в честь города Кустанай в Казахстане (нынешний Костанай).

Казахстан 
 Кустанайская улица — улица в Алма-Ате.
 Кустанайская улица — улица в Атырау.
 Кустанайская улица — улица в Караганде.
 Кустанайская улица — улица в Костанае.
 Кустанайская улица — улица в Рудном.
 Кустанайская улица — улица в Семее.
 Кустанайская улица — улица в Таразе.
 Кустанайская улица — улица в Экибастузе.

Россия 
 Кустанайская улица — улица в Волгограде.
 Кустанайская улица — улица в Москве.
 Кустанайская улица — улица в Пензе.
 Кустанайская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Кустанайская улица — улица в Самаре.
 Кустанайская улица — улица в Хабаровске.
 Кустанайская улица — улица в Челябинске.

Крым 
 Спорная между Россией и Украиной территория, контролируется Россией
 Кустанайская улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Кустанайская улица — улица в Днепре.
 Кустанайская улица — улица в Донецке.
 Кустанайская улица — улица в Запорожье.
 Кустанайская улица — улица в Киеве.
 Кустанайская улица — улица в Кривом Роге.
 Кустанайская улица — улица в Макеевке.
 Кустанайская улица — улица в Никополе.
 Кустанайская улица — улица в Одессе.
 Кустанайская улица — улица в Перевальске.
 Кустанайская улица — улица в Харькове.